Rai steht für:
 Rai (Orne), französische Gemeinde im Kanton Rai
 Ráj (Golčův Jeníkov) (Rai), Ortschaft in Tschechien
 Rai (Klan), japanische Familie von Gelehrten und Dichtern
 Rai (Ethnie), verschiedene ethnische Gruppen im östlichen Nepal
 Rai (Einheit), thailändisches Flächenmaß
 Rai (Währung), mikronesisches Primitivgeld
 Rai (Film), Spielfilm von Thomas Gilou
 Rai, iranische Ruinenstadt, siehe Schahr-e Rey
 Rai, kurz für Rey, siehe Schahr-e Rey
 Raí, Spielername von Raí Souza Vieira de Oliveira (* 1965), brasilianischer Fußballspieler

Rai ist der Familienname folgender Personen:
 Aishwarya Rai (* 1973), Miss World 1994, indisches Model und Schauspielerin
 Ajeet Rai (* 1999), neuseeländischer Tennisspieler
 Bali Rai (* 1971), britischer Schriftsteller
 Bhumiraj Rai (* 1989), nepalesischer Langstreckenläufer
 Bina Rai (1931–2009), indische Filmschauspielerin
 Edgar Rai (* 1967), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Fred Rai (1941–2015), deutscher Reiter, Autor und Sänger; bürgerlich Manfred Raible
 Har Rai (1630–1661), der siebte Guru der Sikhs
 Himansu Rai (1892–1940), indischer Filmregisseur, Schauspieler und Produzent
 I Gusti Ngurah Rai (1917–1946), indonesischer Militär
 Lala Lajpat Rai (1865–1928), indischer Politiker
 Mira Rai (* 1988), nepalesische Trailläuferin
 Pamela Rai (* 1966), kanadische Schwimmerin
 Priya Anjali Rai (* 1977), amerikanische Pornodarstellerin
 Raghu Rai (* 1942), pakistanischer Fotograf
 Raju Rai (* 1983), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Rai San’yō (1780–1832), japanischer Historiker und Dichter
 Sara Rai (* 1956), indische Schriftstellerin

RAI oder R.A.I. ist die Abkürzung für:
 Radio Andalucía Información, offentlich-rechtliches Hörfunkprogramm der autonomen Gemeinschaft Andalusiens.  
 Radiotelevisione Italiana, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Italiens, siehe Rai – Radiotelevisione Italiana
 Regierungsamtsinspektor, eine Amtsbezeichnung des mittleren Dienstes im Beamtentum
 Rencontre Assyriologique Internationale, Weltkongress der Altorientalistik
 Rijwiel en Auto Industrie, Messegelände in Amsterdam, siehe Amsterdam RAI
 Praia International Airport, als IATA-Code des Flughafens der kapverdischen Hauptstadt
 Resident Assessment Instrument, eine Methode in der Altenpflege
 Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland
 Eisenbahngesellschaft der Islamischen Republik Iran (Rāhāhane Jomhuriye Eslamiye Irān)
 Registro Aeronautico Italiano, Vorläufer der italienischen Zivilluftfahrtbehörde, siehe Ente Nazionale per l’Aviazione Civile#Geschichte
  Reynolds American Inc., eine Tochterfirma von British American Tobacco

Siehe auch:
 Raï (Begriffsklärung)
 Ra'y
 Ray
 REI
 Rey

 

RAI